Quirusillas (gemeente), een gemeente in Bolivia
Quirusillas (stad), de hoofdstad van deze gemeente